Мађарски љускавац (, [Манис хунгарика]) је изумрла врста љускаваца, из рода Manis унутар потпородице Maninae и породице Manidae, која је у периоду раног плеистоцена настањивала подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Једини тренутно знани остаци ове врсте љускавца су само поједини чланци прстију пронађени на фосилним локалитетима у Мађарској. Према мишљењу неки научника сама валидност ове врсте је упитна, јер постији могућност да ови фосилни остаци можда припадају некој другој изумрлој врсти сисара из тог временског периода.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Manis hungarica.

Временска распрострањенст врсте Manis hungarica унутар рода Manis

Види још 
 Класификација сисара
 Азијски љускавац

Референце 

†
Изумрли сисари Европе